Der Porsche Tennis Grand Prix 2015 war ein Damen-Sandplatzturnier in Stuttgart. Das WTA-Turnier der Kategorie Premier war Teil der WTA Tour 2015 und fand vom 20. bis zum 26. April 2015 statt.

Titelverteidigerinnen waren im Einzel Marija Scharapowa und im Doppel die Paarung Sara Errani/Roberta Vinci.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Porsche Tennis Grand Prix 2015 fand vom 18. bis 20. April 2015 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld berechtigten.

Die folgenden vier Qualifikantinnen hatten sich durchgesetzt, dazu noch drei Lucky Loser:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Website des Porsche Tennis Grand Prix
 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Stuttgart